Альянс по спасению цивилизации (англ. Alliance to Rescue Civilization) — некоммерческая негосударственная организация, посвященная созданию «бэкапа» человеческой цивилизации — объекта или группы объектов, в которых будет храниться полезная информация и предметы, необходимые, чтобы снова заселить Землю после всемирной катастрофы или войны, и сохранить, насколько это возможно, науки и искусство, а также поощрение научных достижений и помощь человечеству в преодолении глобальных рисков, угрожающих самому существованию человечества, а также в устранении возможных некорректных применений всё более усиливающихся технологий, которые включают в себя генетическое конструирование, нанотехнологии, роботов и искусственный интеллект — и которые появятся по мере нашего продвижения к технологической сингулярности. Организация предлагает создать на Луне библиотеку кого научных и культурных достижений человечества.

Основатели организации: писатель и журналист Уильям Барроуз (автор нескольких книг о космосе, директор отдела науки, здравоохранения и экологической безопасности в Нью-Йоркском университете), биохимик Роберт Шапиро (почётный профессор и старший научный сотрудник в области биохимии в Нью-Йоркском университете), Рэй Эриксон (работает в фирме, занимающейся развитием аэрокосмических исследований, работал в НАСА), Стивен Вулф.

Примечания

См. также 
 Всемирное семенохранилище

Ссылки 
Сайт проекта

гуманитарная помощь